Lopatyn (ukrainisch ; russisch , polnisch Łopatyn) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Lopatyn, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Lwiw, Rajon Radechiw 
 Lopatyn (Kosjatyn), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kosjatyn
 Lopatyn (Bachmatsch), Ansiedlung in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bachmatsch

Siehe auch:
 Lopatin